Drowned World Tour — пятый концертный тур американской певицы Мадонны.

Выступление 
Шоу начинается с драматического исполнения «Drowned World/Substitute for Love», Мадонна появляется среди клубов сухого льда, одетая в чёрный топ без рукавов, джинсы с молниями, ошейник с шипами и килт тартан. Она исполнила песню стоя на платформе посреди сцены. Далее следует хаотическое киберпанк-тематическое выступление с песней «Impressive Instant» с танцорами в противогазах. Затем она играет на гитаре «Candy Perfume Girl», что плавно перешло в «Beautiful Stranger». На экранах отображаются сцены из фильма Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил и психоделические люминесцентные вихри. Панк-сегмент заканчивается на «Ray of Light», когда Мадонна энергично танцует на сцене, а в конце песни она поет последние строчки из «Drowned World/Substitute for Love».

Гейша-сегмент начинается с видео-интерлюдии «Paradise (Not for Me)» с почти голыми танцорами, подвешенными вниз головой. Далее Мадонна появляется на сцене, одетая в кимоно с очень длинными (пятьдесят два фута длиной) рукавами, исполняя «Frozen», на экранах отображаются силуэты горящих деревьев и кроваво-красные облака. Далее небольшой музыкальный фрагмент из «Open Your Heart» переходит к «Nobody’s Perfect», где была Мадонна изображает жертву за свои грехи. За этим последовала первая часть «Mer Girl», ускоряющаяся и переходящая в спектакль боевых искусств ниндзя и самураев «Sky Fits Heaven», замедляясь и переходя обратно в «Mer Girl». Этот сегмент был вдохновлен китайским фильмом Крадущийся тигр, затаившийся дракон (2000). На экранах показана избитая Мадонна, на сцене она берёт дробовик и стреляет в танцовщика. Это своеобразная отсылка к браку с Шоном Пенном, который неоднократно избивал её. Далее следует интерлюдия — танцевальный микс на «What It Feels Like for a Girl», на экранах показаны кадры насилия из японского аниме «Perfect Blue».

Ковбойский сегмент открывается с акустического гитарного исполнения «I Deserve It», Мадонна посвятила песню её тогдашнему мужу Гаю Ричи. Затем последовал танцевальный номер с «Don’t Tell Me», переходящий в «Human Nature», где она оседлала механического быка. После выступления она исполнила жуткую песню с каннибалистским подтекстом под названием «The Funny Song». Следующая песня была «Secret», на экранах показаны сцены крещения, церемонии суфийских дервишей и буддийских молитв. Сегмент заканчивается песней «Gone», замененная на «You'll See» на некоторых выступлениях в США.

Открывает латинский сегмент музыкальная интерлюдия «Don’t Cry for Me, Argentina», где танцоры танцуют танго. Мадонна появляется и исполняет испанскую версию «What It Feels Like for a Girl» под названием «Lo Que Siente La Mujer», переходящая в акустическую версию «La Isla Bonita», сопровождающаяся танцами фламенко. Сегмент оканчивается.

Мадонна после недолгого отсутствия появляется на сцене, одетая в шубу и D&G футболку с надписью «Mother» спереди и «F*cker» сзади, исполняя попурри «Music Sounds Better With You» группы Stardust и собственную «Holiday». Шоу заканчивается с гетто-тематической «Music», а на экранах показана нарезка из видеоклипов. Фраза «The End» появляется на экранах, показывая, что шоу закончилось.

Некоторые изменения были внесены в последние выступления в Лос-Анджелесе после терактов 11 сентября: Мадонна носила килт цвета американского флага во время открытия шоу как проявление патриотизма; окончание «Mer Girl» было изменено — Мадонна отбросила ружье, обняла танцора и они ушли со сцены вместе. Мрачная каннибалистская песня «Funny Song» была исключена. Кроме того, в качестве сюрприза для Мадонны в последний день концерта, её муж в то время, Гай Ричи, появился в конце «Beautiful Stranger», а все танцоры присоединились к заключительной части танца «Holiday», обычно исполняемый только Мадонной и двумя её бэк-вокалистками. Во время Нью-Йоркского концерта она посвятила песню «Secret» его жителям.

Сет-лист 
В образе неопанка (Вода):
 «Drowned World/Substitute for Love» (с отрывками из «Music», Ray of Light и «Human Nature»)
 «Impressive Instant»
 «Candy Perfume Girl»
 «Beautiful Stranger»
 «Ray of Light» (с отрывками из «Drowned World/Substitute for Love»)
В образе гейши/аниме (Воздух):
 «Paradise (Not for Me)» (видеоинтерлюдия)
 «Frozen» (с элементами из «Open Your Heart»)
 «Nobody’s Perfect»
 Попурри:
 «Mer Girl» (Часть I)
 «Sky Fits Heaven»
 «Mer Girl» (Часть II)
 «What It Feels Like for a Girl» (Remix) (видеоинтерлюдия)
В образе кантри/вестерн (Земля):
 «I Deserve It»
 «Don’t Tell Me»
 «Human Nature»
 «Oh Dear Daddy» (The Funny Song)
 «Secret»
 «Gone»
 «You'll See»
В латинском/цыганском образе (Огонь):
 «Don’t Cry for Me Argentina» (Инструментальная интерлюдия)
 «Lo Que Siente La Mujer» (What It Feels Like for a Girl)
 «La Isla Bonita»
В городском/сутенёрском образе (Огонь):
 «Holiday» (с элементами «Music Sounds Better with You»)
 «Music»

Даты тура

Ссылки 

Турне Мадонны